Tautenburg steht für:

 Tautenburg, Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Tautenburg (Insel), abgegangene Burg des Deutschen Ordens in Ostpreußen (heute Polen)
 (2424) Tautenburg, Asteroid